Playing with Fire (álbum) - de Kevin Federline
Playing with Fire (canção) - interpretada por Paula Seling e Ovi
Playing with Fire (filme de 2008) - de David DeCoteau

Desambiguação